Рейтинг Всемирная федерация кёрлинга () — система ранжирования национальных сборных по кёрлингу стран-членов Всемирной федерации кёрлинга (ВФК). Впервые была введена в декабре 2006 года как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды.

Система рейтинга ВФК (подсчитываемая отдельно для мужских и женских национальных сборных команд) похожа на рейтинг сборных ФИФА. Соревнования, выступления сборной на которых включаются в подсчёт результата, — это олимпийский турнир по кёрлингу, чемпионат мира, чемпионат Европы и Тихоокеанско-Азиатский чемпионат. Количество очков в рейтинге зависит от выступлений национальной команды за последние шесть сезонов соревнований по кёрлингу. Чем успешнее она выступает, тем выше место в рейтинге. За каждый сыгранный матч командам начисляются очки согласно правилам.

Начиная с 2013 года стал публиковаться рейтинг для сборных по кёрлингу на колясках, а с 2014 года — рейтинг для смешанных парных сборных (т. н. «дабл-микст»-кёрлинг; ). Начиная с 2019 года стал публиковаться рейтинг для смешанных сборных (осенью после соответствующего чемпионата мира).

Систему рейтинга разработал бывший кёрлингист Патрик Хюрлиман, ставший в составе сборной Швейцарии олимпийским чемпионом 1998 года, позднее работавший на должности вице-президента ВКФ в 2010—2012 годах.

Расширение и модификацию системы рейтинга начиная с сезона 2018/2019 разработал швед , который в штате Всемирной федерации кёрлинга занимается администрированием и поддержкой системы рейтинга.

Очередная версия рейтинга выпускается ВКФ один или несколько раз в год, после окончания турниров, результаты которых входят в расчёт для сборных.

Рейтинги

Мужчины

Женщины

Смешанные пары (дабл-микст)

Кёрлинг на колясках

Смешанные команды (микст)

Методика расчёта рейтинга 
Количество очков в рейтинге зависит от выступлений национальной команды за последние шесть сезонов соревнований по кёрлингу. Количество очков, подсчитанное по результатам в каждом из сезонов, берется в окончательный рейтинг со следующими «весовыми коэффициентами»:

Подсчёт очков 
Очки начисляются, основываясь на окончательном месте, занятом каждой сборной в соответствующем турнире.

Международные соревнования 
За каждый вид международных соревнований начисляется следующее количество очков, в зависимости от занятого места в окончательной классификации:

Очки за региональные соревнования 
Все сборные, получившие по результатам регионального чемпионата (Европы или Тихоокеанско-азиатского региона) квалификацию на чемпионат мира, получают 50 очков, независимо от занятого на чемпионате места.

Сборные, не получившие квалификацию на чемпионат мира, получают менее 50 очков; в зависимости от занятого на региональном чемпионате места, они получают 49 очков или меньше (за каждое следующее место меньше на 1 очко).

Рейтинг для сборных по кёрлингу на колясках 
Рейтинг составлен по тому же принципу, что и рейтинги мужских и женских команд. Федерация той или иной страны получает очки в зависимости от итогового положения команд на чемпионате мира, квалификации к чемпионату мира и зимних Паралимпийских играх. Очки начисляются раз в году за шесть последних сезонов. Очки каждого из сезонов начисляются согласно понижающему коэффициенту в процентах. Пять сезонов назад 20 % от набраных очков, четыре сезона назад = 30 %, три сезона назад = 40 %, два сезона назад = 60 %, прошлый сезон = 80 %, текущий сезон учитывается в размере 100 % набранных очков. За чемпионат мира команды получают следующие очки: 1 место — 240, 2 место — 200, 3 место — 180, все остальные до 10 места — 70 очков. За Паралимпийские игры команды получают в два раза больше очков: 1 место — 480 и так далее.

См. также 
  — шаблон с рейтингами ВФК для проставления в карточки команд.

Примечания

Ссылки 
 Рейтинг мужских сборных на официальном сайте ВФК 
 Рейтинг женских сборных на официальном сайте ВФК 
 Рейтинг смешанных сборных на официальном сайте ВФК 
 Рейтинг смешанных парных сборных на официальном сайте ВФК 
 Рейтинг сборных по кёрлингу на колясках на официальном сайте ВФК 

Кёрлинг
Кёрлинг